Pōmare V, né Teri'i Tari'a Tera'atane le  à Taravao et mort le  à Papeete au Palais royal des Pōmare, est roi de Tahiti, de Moorea et dépendances de 1877 jusqu'à son abdication en 1880.

Fils de la reine Pōmare IV, Teriʻi Taria Teratane resta l'héritier de la Couronne tahitienne et porta le titre de prince héritier pendant plus de 20 ans. Durant le long règne de sa mère, il fut largement mis à l'écart des questions politiques.

Après la mort de sa mère en 1877, il devient le cinquième et dernier roi de la dynastie des Pōmare, de son couronnement en 1877 à son abdication en 1880. L’ensemble de son règne s’effectua durant la période du protectorat français mis en place durant le règne de sa mère. Peu investi dans les affaires du royaume, le roi finit par consentir à l'annexion du royaume par la République française en échange de conserver ses titres et les demeures de la famille royale et d’être fait officier de la Légion d’honneur.

Biographie

Jeunesse 
Prénommé à la naissance Teri’i Tari’a Tera’atane, il prend, à la mort de son frère aîné, le nom de Ari’i-aue tout en devenant héritier au trône de sa mère, la reine Pōmare IV.

Troisième fils de la reine et de son second époux le prince consort Ariʻifaaite, il assiste à l'arrivée des Français à la mise en place du protectorat. 

La colonisation française en Polynésie commence en mai 1842 lorsque l'amiral Abel Aubert Du Petit-Thouars, chef de la flotte française en Océanie, annexe sur les conseils de Jacques-Antoine Moerenhout les îles Marquises.

Le protectorat concerne alors les îles du Vent, les îles Tuamotu et les îles Tubuai et Raivavae dans les Australes. En revanche les îles Sous-le-Vent ont été explicitement exclues du protectorat.

Mariage 
Le , sa mère, pour des raisons diplomatiques, lui fit épouser Temari’i Teuhe a Teururai, princesse de Huahine fille de la reine Teha'apapa II, dont il divorça le . Son second mariage eut lieu à Papeete le , avec sa nièce, la princesse Joanna Marau Taaroa Tepau Salmon, connue par la suite sous le nom de Marau de Tahiti, dont il divorça le .

Roi de Tahiti 
Il devint roi de Tahiti après le décès de sa mère le . Sept jours plus tard, il fut couronné à Papeete devant l'assemblée législative tahitienne convoquée pour l'occasion par l'amiral Serre.

Le nouveau roi se montre peu investi dans les affaires du royaume, lorsqu’en 1880, le premier gouverneur des Établissements français d'Océanie (EFO), Henri Chessé, soutenu par des chefs tahitiens, le pousse à abdiquer en faveur de la France, il accepte.

Le 29 juin 1880, il cède, après trois ans de règne, les territoires du Protectorat à la France, en échange d'une rente viagère pour lui-même et trois personnes de sa famille et moyennant le maintien des symboles de sa royauté. Cette décision a été approuvée par l'ensemble des chefs de Tahiti. Les territoires tahitiens, réunis avec les autres possessions françaises, deviennent une colonie appelée « Établissements français d'Océanie » jusqu’en 1957.

En 1887, la convention de Jarnac, signé entre la France et le Royaume-Uni en 1847 reconnaissant le protectorat français sur Tahiti, est abrogée d'un commun accord par les deux signataires. La France peut prendre en main les îles Sous-le-Vent qui étaient alors exclues de la convention et sont soumises à un protectorat en 1888. Mais l'archipel oppose une résistance tenace à la présence française, menée en particulier par le chef de Raiatea, Teraupoo. Elles n'entrent vraiment dans les EFO qu'en 1897 par leur annexion. 

Les îles Gambier sont annexées en 1891, à la demande de leurs habitants. Les îles Australes encore indépendantes sont aussi annexées à la même époque : Rapa en 1867 ; Rurutu en 1900 ; Rimatara en 1901.

Après-règne 

Après avoir renoncé au trône, l'ex-roi reçut en contrepartie une pension de la part du gouvernement français, ainsi que les titres d’officier de la Légion d’honneur et du Mérite agricole, ainsi que le droit de garder le titre de  jusqu'à sa mort. 

Résidant toujours au palais royal, il n'a plus le droit de participer à la vie politique de la colonie, laissant le contrôle aux gouverneurs français. 

Onze ans après son abdication, il mourut d’alcoolisme au palais royal, à Papeete, et fut enterré dans la tombe royale Utu’ai’ai à Arue.

Mariages et descendance 

Deux enfants morts en bas âge sont issus de son premier mariage avec Temari’i Teuhe a Teururai, princesse de Huahine.

De sa seconde épouse, la princesse Joanna Marau Taaroa Tepau Salmon, connue comme « Marau de Tahiti », Pōmare V a deux filles et un fils, qui portent le prédicat d'altesse royale :

 Princesse Teri’i Nui o Tahiti Pōmare (-) ;
 Princesse Takau Pōmare (-) ;
Prince Ernest Albert Pōmare (-) ;

Les ayants droit de Pōmare V demeurent des acteurs discrets de la vie de Tahiti et de ses îles.

Ascendance

Notes et références

Liens internes 
 Famille Pomare
 Polynésie française
 Histoire de la Polynésie française
 Personnalités de Polynésie française

Naissance en novembre 1839
Naissance à Tahiti
Souverain tahitien
Monarque ayant abdiqué
Histoire de la Polynésie française
Pōmare IV
Décès en juin 1891
Décès à Papeete
Décès à 51 ans
Officier du Mérite agricole
Officier de la Légion d'honneur
Prétendant au trône de Tahiti